
 Rom —  subgrupo do povo cigano
 Rom (Star Trek) — personagem da série de TV Deep Space Nine
 Rom (Marvel Comics) — personagem da Marvel Comics

Tecnologia
 Memória somente de leitura — mais conhecida pela sigla ROM (Read Only Memory)
 EPROM — Erasable and Programable ROM 
 EEPROM — Electrically Erasable and Programable ROM
 CD-ROM — Compact Disk ROM
 DVD-ROM — Digital Versatile Disc ROM
 Memória flash — também conhecida como Flash-ROM
 Mask-ROM
 Imagem ROM

Ver também 

 Royal Ontario Museum (sigla ROM) — museu em Toronto, Canadá
 Reserva Ornitológica de Mindelo (sigla ROM) — reserva ornitológica em Portugal
Desambiguação
Acrónimos